Mpenza pode referir-se a:

 Émile Mpenza
 Mbo Mpenza

Desambiguações de sobrenomes